Tagawa (stad) - stad in de prefectuur Fukuoka, Japan
 Tagawa (district) - district in de prefectuur Fukuoka, Japan

Personen
 Cary-Hiroyuki Tagawa - Amerikaans acteur
 Félix Tagawa - voetballer uit Tahiti
 Seiichi Tagawa - Japans politicus
 Charlie Tagawa - Amerikaans musicus
 Motozi Tagawa - botanicus